Klingelhöfer ist der Familienname folgender Personen:

 Erich Klingelhöfer (1919–1985), deutscher Historiker
 Ernst Klingelhöfer (* 1929), hessischer Landrat
 Fritz Klingelhöfer (1832–1903), deutscher Landschaftsmaler
 Göstar Klingelhöfer (1956–2019), deutscher Physiker 
 Gustav Klingelhöfer (1888–1961), Politiker (SPD), MdB, Senator in Berlin
 Heinrich Klingelhöfer (1860–1933), deutscher Mühlenbesitzer, Mitglied des Kurhessischen Kommunallandtags
 Katharina Klingelhöfer (1889–1977), Politikerin (SPD), Mitglied des Abgeordnetenhauses von Berlin
 Konrad Ludwig Klingelhöfer (1841–1895), deutscher Landwirt, Mitglied des Kurhessischen Kommunallandtags
 Ludwig Otto August Klingelhöfer (* 1788; † ?), kurhessischer Verwaltungsbeamter, Landrat
 Paul Klingelhöfer (1887–1951), Ministerialrat, Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt
 Renate Klingelhöfer (* 1933), deutsche Kommunalpolitikerin
 Waldemar Klingelhöfer (1900–1977), SS-Offizier

Siehe auch:

 Klingelhöffer